|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2006 vond plaats van 20 tot en met 25 februari 2006 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2006. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lindsay Davenport was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sjarapova.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Svetlana Koeznetsova.

Het vierde reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Henin-Hardenne wist voor de derde keer het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-titel, de tweede van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Květa Peschke en Francesca Schiavone won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Nadja Petrova in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Tsjechische Peschke had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Schiavone drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2006
Dubai